Фруд () — английская фамилия.

  (род. 1959) — новозеландский спортсмен-марафонец.
 Фруд, Джемс Антони (1818—1894) — британский историк, писатель, журналист и редактор журнала «Fraser’s Magazine».
  (род. 1947) — англиканский архидиакон Малмсбери и и.о. архидиакона Бристоля.
 Фруд, Уильям (1810—1879) — английский инженер, основоположник корабельной гидродинамики.
  (1910–1978) — австралийский футболист.
  (1803–1836) — англиканский священник; один из первых лидеров Оксфордского движения.